

Україна 
 Кузнецо́во-Миха́йлівка — село в Україні, Тельманівському районі Донецької області

Росія 
 Кузнецово — село, Дмитровський район, Московська область, Росія

Багатозначні топоніми